Красное Городище — название населённых пунктов в России:
 Красное Городище — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Красное Городище — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

См. также 

 Городище